Rassy ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Rassy (1896–unbekannt), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Christoph Rassy (1934–2021), deutscher Segelbootkonstrukteur und Unternehmer